Pel·lícules:
 La pel·lícula 21 Jump Street basada amb la sèrie de televisió amb el mateix nom.
 La pel·lícula 22 Jump Street seqüela de la pel·lícula 21 Jump Street.

 Sèries de televisió:
 La sèrie de TV 21 Jump Street.